Bogdany ist der Name folgender Orte in Polen:

 Bogdany (Barczewo), Dorf der Gmina Barczewo im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Bogdany (Frombork), Dorf der Gmina Frombork im Powiat Braniewski; bis 1945: Sonnenberg, Kreis Braunsberg, Ostpreußen

Bogdány ist der ungarische Name von:
 Bohdanovce nad Trnavou, Gemeinde in der Slowakei

Siehe auch:
 Bogdani